Зацний — українське прізвище.

 Зацний Лев Ількович — діяч ОУН
 Зацний Юрій Антович — педагог, доктор філологічних наук

Українські прізвища